Ahsha Rolle e Mashona Washington hanno battuto in finale Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Maria Fernanda Alves /  Andreja Klepač (quarti di finale)
 Megan Moulton-Levy /  Courtney Nagle (primo turno)

 Ahsha Rolle /  Mashona Washington (campionesse)
 Ana Clara Duarte /  Melanie Klaffner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ace Sports Group Tennis Classic 2011